Getuige à charge (strafproces), bepaalde getuige tijdens een strafproces
 Getuige à charge (boek), bundeling van acht korte verhalen geschreven door Agatha Christie